Verdeau :
Jacqueline Verdeau-Paillès (1924-2010), neuropsychiatre française
Passage Verdeau, passage couvert parisien